Bilaspur (Hindi बिलासपुर, Bilāspur) ist eine Stadt  (Municipal Corporation) im indischen Bundesstaat Chhattisgarh mit etwa 330.000 Einwohnern (Volkszählung 2011). 

Sie ist Verwaltungssitz des Distrikts Bilaspur. Bilaspur ist die viertgrößte Stadt des Bundesstaates. In Bilaspur befindet sich der Sitz des im Jahr 2000 geschaffenen Chhattisgarh High Court.

Die Hauptsprachen sind Chhattisgarhi, ein Dialekt, und Hindi, während Bengali, Sindhi, Punjabi und Englisch nur von wenigen gesprochen wird.

Klima 
Das Klima in Bilaspur ist tropisch. In den Sommermonaten Juni bis September, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1259 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 26,8 °C.

Weblinks 

 www.bmcbilaspur.in (Webseite von Bilaspur Municipal Corporation)

Einzelnachweise 

Ort in Chhattisgarh
Municipal Corporation in Chhattisgarh